Flughafen Montréal, IATA-Sammelcode YMQ, kann mehrere Flughäfen bezeichnen: 

 den internationalen Flughafen Montreal-Trudeau (IATA: YUL – ICAO: CYUL), der die meisten Passagiere in Montréal abfertigt
 den internationalen Flughafen Montreal-Mirabel (IATA: YMX, ICAO: CYMX)
 den Flughafen Montréal/Saint-Hubert (IATA: YHU, ICAO: CYHU), den ältesten Flughafen der Stadt